Полтъргайст е паранормално явление.

Полтъргайст може да се отнася още за:
 „Полтъргайст“, поредица филми на ужасите;
 „Полтъргайст“, филм от 1982 година;
 „Полтъргайст 2“, филм от 1986 година;
 „Полтъргайст 3“, филм от 1988 година;
 „Полтъргайст“, филм от 2015 година, римейк на филма от 1982 година;
 „Полтъргайст: Заветът“, канадски сериал, излъчван от 1996 до 1999 година.